A CD Humanes, teljes nevén Club Deportivo Humanes spanyol labdarúgóklubot 1953-ban alapították, 2009-10-ben a madridi másodosztályban (Primera Aficionados, hatodosztály) szerepelt.

A legutóbbi szezonok

Külső hivatkozások
Hivatalos weboldal

H
1953-ban alapított labdarúgócsapatok